Little Town ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Little Town (South Carolina)
 Little Town (Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Little Town (Cheshire), England
 Little Town (Cumbria), England
 Little Town (Lancashire), England
 Little Town (Highland), Schottland

Little Town ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Little Town (Littleton), Sussex County, Virginia

Little Town ist der Name
 eines Brettspiels, siehe Little Town (Brettspiel)

Siehe auch:
 Littletown